Pod Błatnią – szczyt w Beskidzie Śląskim o wysokości 853 m n.p.m.

Szczyt graniczny Bielska-Białej. Znajduje się niedaleko szczytu Błatnia, która znajduje się już w obrębie administracyjnym Brennej. Przez ten szczyt prowadzi niebieski szlak na Błatnią. Jest to wzniesienie tuż za Przykrą. Schodząc z niego można dojść do łącznika z żółtym szlakiem, który biegnie od Jaworza.

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego
Przyroda Bielska-Białej